Naccache ist der Name folgender Personen: 

 Alfred Naccache (1887–1978), libanesischer Politiker; Staatspräsident (1941–1943)
 Georges Naccache (1902–1972), libanesischer Journalist und Politiker; Gründer der Tageszeitung L’Orient